Orco peut désigner:

 Orco (torrent), gros torrent du Piémont, en Italie ;
 Orco Property Group, fonds d'investissement immobilier français ;
 Orco Feglino, commune italienne de la province de Savone dans la région Ligurie en Italie ;
 Vallée de l'Orco, vallée italienne située dans les Alpes grées .